El término Vinalopó puede referirse a:

 Río Vinalopó, río de la provincia de Alicante;
 Valle del Vinalopó, depresión formada por el río Vinalopó que conforma una gran comarca natural;
 Medio Vinalopó, comarca de la Comunidad Valenciana;
 Alto Vinalopó, comarca de la Comunidad Valenciana;
 Bajo Vinalopó, comarca de la Comunidad Valenciana;
 Mancomunidad del Vinalopó, agrupación de municipios de la Comunidad Valenciana;